SZP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Santa Paula (Stati Uniti)